Set (nomós), nomós de l'Alt Egipte.
 Riu de Set, riu català, afluent del Segre.
 Nombre set.
 7, any
 Set o Seth, déu egipci.
 Set, unitat del joc en alguns esports com el tennis o el voleibol, vegeu Competició_esportiva#Partits_a_dos
 Set (fisiologia)
 Biografies:
 Set (Gènesi), personatge del Gènesi.
 Simeó Set, escriptor romà d'Orient del s. XI.